Versteinerung (als Vorgang) oder Versteinern, fachlich teilweise auch Petrifizierung bzw. Petrifikation (von lat. petra ‚Stein‘ und facere ‚machen‘), steht für:

 die Umwandlung toter Lebewesen in mineralische Substanz, siehe Fossilisation
 die Umwandlung eines Sedimentes in ein Sedimentgestein, siehe Diagenese
 einen bildhaften Ausdruck für das Verfallen in Schreckstarre
 ein Motiv in der Sagenwelt, siehe Versteinern (Mythologie) 
 die Übernahme von aus dem Holzbau stammenden Formenelementen in Werkstein, siehe Petrifizierung (Architektur)
 Inkrustation eines Gewebes durch Kalkeinlagerung, z. B. ein Lithopädion

Versteinerung (als Gegenstand) steht für:
 den mineralisierten Überrest eines Lebewesens, siehe Fossil

Versteinerungsprinzip
 ist ein Fachausdruck im deutschen und österreichischen Verfassungsrecht, siehe Versteinerungsgebot und Originalismus #Vergleichbare Lehrmeinungen außerhalb der USA